Давидківська сільська рада — назва деяких колишніх сільських рад в Україні.

 Давидківська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Коростенський район
 Давидківська сільська рада — колишня назва Радчанської сільської ради, Житомирська область, Народицький район
 Давидківська сільська рада — колишня сільська рада, Тернопільська область, Чортківський район